Regiment (łac. regimen – kierowanie; późnołac. regimentum – kierownictwo, przywództwo) – krótka, walcowata laska bez głowicy, będąca oznaką naczelnego dowódcy.

Często bardzo ozdobna, z obustronnym okuciem, o długości do 50 centymetrów, służyła jako wyróżnienie stanowiska i podkreślenie godności głównodowodzącego. Pochodzenie jej wywodzone jest z tradycji rzymskich znaków wojskowych (parazonium, imperatorskie berło triumfatora). W wojskowości europejskiej stosowano ją przynajmniej od XIV wieku, użycie upowszechniło się w dalszych stuleciach. W niektórych krajach (na przykład Francja) w XVIII/XIX wieku zastąpiła ją laska (buława) marszałkowska o identycznych cechach zewnętrznych, i w tej funkcji używana była jeszcze w XX wieku (między innymi przez Hermanna Göringa). 

W Polsce stosowana początkowo w wojskach cudzoziemskiego autoramentu jako znak dowódcy regimentu – pułkownika. Później używano jej (równolegle z buławą) jako wyróżnik osoby głównodowodzącego, przysługujący królom (na przykład Janowi III Sobieskiemu) i hetmanom lub zastępującym ich regimentarzom.

Zobacz też 
 laska komendanta

Bibliografia 
 Michał Gradowski, Zdzisław Żygulski jun.: Słownik uzbrojenia historycznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, s. 166.
 Władysław Kopaliński: Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa: PIW, 1987, s. 970.

Historia wojskowości
Insygnia
Wojsko I Rzeczypospolitej